The Help (deutsch: Die Hilfe) steht für:

 The Help (Band), amerikanisch-deutsche Rockband
 The Help (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserienkomödie der Regisseure Gerry Cohen und Ron Leavitt dem Jahr 2004
 Originaltitel des Romans Gute Geister
 The Help (Film), auf dem Roman basierendes Filmdrama des Regisseurs Tate Taylor aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Help (Begriffsklärung)